Lazzarini ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabetta Lazzarini (1662–1729), italienische Malerin
 Eugenio Lazzarini (* 1945), italienischer Motorradrennfahrer  
 Gregorio Lazzarini (1655–1730), italienischer Maler
 Guido Lazzarini, italienischer Schauspieler und Regisseur
 Vittorio Lazzarini (1866–1957), italienischer Politiker, Historiker, Diplomatiker und Paläograph

Siehe auch:
 Lazzarin